Ани́та Теге́йская (, ) — древнегреческая поэтесса конца IV — начала III веков до н. э. из города Тегеи в Аркадии. Под её именем сохранились двадцать с небольшим коротких эпиграмм, подлинность нескольких сомнительна. Пять из этих эпиграмм — эпитафии животным: боевому коню, охотничьей собаке, петуху, дельфину, кузнечику и цикаде.

Считается одной из родоначальниц буколической темы в античной поэзии. По выражению Михаила Гаспарова, стихотворения Аниты — «фон, на котором в следующем поколении возникнут идиллии Феокрита».

Писала также лирические песни (мелику).

Древние свидетельства 
Мелеагр Гадарский длинную эпиграмму о венке, где стихи полусотни греческих поэтов сравниваются с различными растениями (Сапфо — с розами, желчного Архилоха — с чертополохом, Платона — с хризантемами и т. д.), начинает с Аниты; её цветы — красные лилии.

У Антипатра Фессалоникийского имеется похвальная эпиграмма девяти лучшим греческим поэтессам: Миро, Праксилле, Аните, Сапфо, Телесилле, Эринне, Коринне,
Носсиде и Миртиде, список которых составлен по аналогии с каноном «девяти лириков» (при этом Сапфо входит в оба списка). Аниту Антипатр называет «женщиной-Гомером» — очевидно, в связи с особенностями поэтического стиля. (Современный исследователь Иэн Майкл Плант характеризует творчество Аниты следующим образом: «Её стихотворения „учёные“, со сложным и разнообразным использованием гомеровских аллюзий».)

Павсаний передаёт позднюю легенду об Аните, в которой поэтесса наделяется волшебной силой и совершает чудо исцеления («Описание Эллады», Х, 38, 7; этим рассказом книга Павсания оканчивается).

Татиан говорит о статуе Аниты, выполненной скульпторами Эвтикратом и Кефисодотом («Речь против эллинов», 33).

Аниту упоминают также Юлий Поллукс («Ономастикон», V, 48) и Стефан Византийский («Этника», статья «Тегея»).

В позднейшей культуре 
Эпитафия Аниты петуху в переводе Леонида Блуменау звучит в советском кукольном мультфильме «Античная лирика» (1989).

В честь поэтессы назван кратер Анита на Меркурии; название присвоено Международным астрономическим союзом в 2017 году.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Анита на сайте simposium.ru

Персоналии по алфавиту
Поэтессы Древней Греции
Поэты IV века до н. э.
Поэты III века до н. э.
Древнегреческие поэтессы
Поэты Палатинской антологии